Simone Niggli-Luder (* 9. Januar 1978 in Burgdorf) ist eine ehemalige Schweizer Orientierungsläuferin. Sie gilt als die beste Orientierungsläuferin aller Zeiten und gewann zwischen 2001 und 2013 23 Weltmeistertitel. Auf Ende Saison 2013 trat Niggli-Luder zurück. Ihren letzten internationalen Wettkampf bestritt sie am Weltcup-Finale in Baden am 5./6. Oktober 2013, wo sie beide Läufe gewann und sich auch den 9. Gesamtweltcup-Titel holte.

Leben 
Niggli-Luder stammt aus Burgdorf im Kanton Bern. Sie studierte Biologie und heiratete 2003 Matthias Niggli, der ebenfalls Orientierungsläufer ist. Beide wohnen gemeinsam mit ihren drei Kindern (* 2008; Zwillinge * 2011) in Münsingen.

Sportliche Karriere 
Mit 23 Gold-, zwei Silber- und sechs Bronzemedaillen bei Weltmeisterschaften sowie zehn Gold-, vier Silber- und einer Bronzemedaille bei Europameisterschaften ist sie die erfolgreichste Läuferin aller Zeiten in dieser Sportart. Für grosses Aufsehen sorgte sie bei den Weltmeisterschaften 2003 in der Schweiz, als sie in sämtlichen Disziplinen (Sprint, Mittel- und Langdistanz, Staffel) Gold gewann. Dieses Kunststück wurde vielfach als unwiederholbar betrachtet und auf den Heimvorteil zurückgeführt. Bei den Weltmeisterschaften in Japan 2005 wiederholte sie diesen Erfolg jedoch und gewann erneut in allen Disziplinen Gold. Insgesamt neunmal gewann sie den Gesamtweltcup in ihrer Disziplin. 2003, 2005 und 2007 wurde sie zur Schweizer Sportlerin des Jahres gewählt.

Wichtigste sportliche Erfolge 
 23-fache Weltmeisterin
 9-fache Weltcupgesamtsiegerin
 10-fache Europameisterin
 1. Rang Weltrangliste (Stand November 2010)
 Schweizer Sportlerin des Jahres 2003
 Schweizer Sportlerin des Jahres 2005
 Schweizer Sportlerin des Jahres 2007

Weltmeisterschaften 
Bei den Orientierungslauf-Weltmeisterschaften erzielte Niggli-Luder diese Platzierungen:
 2013 Vuokatti (FIN): 1. Sprint, 1. Mitteldistanz, 1. Langdistanz, 3. Staffel
 2012 Lausanne (SUI): 1. Sprint, 5. Mitteldistanz, 1. Langdistanz, 1. Staffel
 2010 Trondheim (NOR): 1. Sprint, 1. Langdistanz, 2. Mitteldistanz, 4. Staffel
 2009 Miskolc (HUN): 3. Mitteldistanz, 3. Sprint, 1. Langdistanz, 4. Staffel
 2007 Kiev (UKR): 1. Mitteldistanz, 3. Langdistanz, 1. Sprint, 4. Staffel
 2006 Aarhus (DEN): 2. Sprint, 1. Mitteldistanz, 1. Langdistanz, 3. Staffel
 2005 Aichi (JPN): 1. Sprint, 1. Mitteldistanz, 1. Langdistanz, 1. Staffel
 2004 Västerås (SWE): 1. Sprint, 6. Mitteldistanz, 4. Langdistanz, 4. Staffel
 2003 Rapperswil-Jona (SUI): 1. Sprint, 1. Mitteldistanz, 1. Langdistanz, 1. Staffel
 2001 Tampere (FIN): 3. Sprint, 4. Mitteldistanz, 1. Langdistanz, 4. Staffel
 1999 Inverness (SCO): 15. Kurzdistanz

Europameisterschaften 
Bei den Orientierungslauf-Europameisterschaften erzielte Niggli-Luder diese Platzierungen:
 2012 Falun (SWE): 1. Mitteldistanz, 1. Langdistanz, 1. Sprint, 7. Staffel
 2010 Primorsko (BUL): 1. Langdistanz, 1. Mitteldistanz, 2. Sprint, 3. Staffel
 2006 Otepää (EST): 1. Langdistanz, 1. Sprint, 2. Staffel
 2004 Roskilde (DEN): 1. Langdistanz, 1. Sprint
 2002 Sümeg (HUN): 1. Langdistanz, 2. Staffel
 2000 Truskavets (UKR): 2. Mitteldistanz, 4. Staffel

Weltcup 
 51 Weltcupsiege (47 Einzel, 4 Staffel)
 Gesamtweltcup: 2013, 2012, 2010, 2009, 2007, 2006, 2005, 2004, 2002

World Games 
 1. Einzellauf 2005 (Mitteldistanz)
 1. Staffel 2005
 5. Einzellauf 2001 in Japan

ParkWorldTour 
11 Siege, 1. Gesamtwertung 2004, 2. Gesamtwertung 2003, 2. Gesamtwertung 2002

Sonstige Meisterschaften 
  Nordische Meisterschaften:
  2007 Bornholm (DK) : 1. Langdistanz, 1. Mitteldistanz, 2. Staffel
  2005 Notodden (NOR) : 2. Langdistanz, 2. Mitteldistanz, 2. Sprint, 3. Staffel
  2001 Mikkeli (FIN) : 2. Klassische Distanz, 3. Staffel
  1999 Trondheim (NOR) : 1. Staffel
 Studentenweltmeisterschaften: 1. Klassische Distanz 2000, 1. Staffel 2000, 3. Staffel 1998
 Juniorenweltmeisterschaften: 1. Klassische Distanz 1997, 2. Staffel 1996, 3. Staffel 1997 und 1998
 Schweizer Meisterschaften: 17-fache Elite-Schweizermeisterin, 2-fache Siegerin [ECHT BIO.]-OL-Grand Prix 2009 und 2010, 2-fache Siegerin Biofarm-OL-Cup 2006 und 2007, 5-fache Siegerin Credit-Suisse Cup
 9-fache Schwedische Meisterin
 1-fache Finnische Meisterin
 Elitserien Schweden: 18 Elitseriensiege, Gesamtsiegerin 2004–2006
 Internationale Staffeln: 1. Tiomila 2003 und 2004, 1. Venla 2002 und 2004–2006, 1. SpringCup 2002, 2004 und 2006
 Mehrtageläufe: 1. O-Ringen (SWE) 2010 1. O-Ringen 2007, 1. O-Ringen 2006 2. O-Ringen 2004, 1. O-Ringen 2002, 2. O-Ringen 2000, 1. Bordeaux (FRA) 1999
 Leichtathletik: 2. Jungfrau-Marathon 2010, 3. Jungfrau-Marathon 2006, Schweizer Meisterin Cross 2005 und 2006
 Schweizer Sportlerin des Jahres: 1. Rang 2007, 1. Rang 2005, 2. Rang 2004, 1. Rang 2003, 2. Rang 2002, 3. Rang 2001

Sonstiges 
Simone Niggli-Luder gehört dem Schweizer OL Verein Hindelbank sowie dem schwedischen Verein Ulricehamns OK an. Sie ist Athletenbotschafterin der Entwicklungshilfeorganisation Right to Play und Botschafterin von Biovision, der Stiftung für ökologische Entwicklung.

Literatur 
 Beat Hugi: Simone Niggli-Luder. Unterwegs mit der besten OL-Läuferin der Welt. Stämpfli Verlag, Bern 2007, ISBN 978-3-7272-1182-9.

Weblinks 

 Website von Simone Niggli-Luder
 OL-Statistik über Simone Niggli auf worldofo.com
 Thomas Scholl:  Porträt in: NZZ am Sonntag vom 22. Juli 2012

Einzelnachweise 

Orientierungsläufer (Schweiz)
Weltmeister (Orientierungslauf)
Europameister (Orientierungslauf)
Schweizer Meister (Orientierungslauf)
Schwedischer Meister (Orientierungslauf)
Finnischer Meister (Orientierungslauf)
Sieger bei den World Games (Orientierungslauf)
Person (Kanton Bern)
Sportler des Jahres (Schweiz)
Schweizer
Geboren 1978
Frau
Teilnehmer an den World Games (Schweiz)